Sezon GET-ligaen rozegrany zostanie na przełomie 2015 i 2016 roku jako 77. sezon rozgrywek o Mistrzostwo Norwegii w hokeju na lodzie. Do rozgrywek przystąpi 10 zespołów.

Obrońcą tytułu jest drużyna Stavanger Oilers, która w finale poprzedniej edycji pokonała Storhamar Dragons 4:3.

Sezon zasadniczy 
Sezon zasadniczy rozpoczął się 12 września 2015 roku, a zakończył 8 marca 2016 roku. Uczestniczyło w nim 10 drużyn, które rozegrały po 45 spotkań. Osiem najlepszych drużyn zapewniło sobie awans do rundy play-off, w której rywalizowały o mistrzostwo Norwegii. Dwie najsłabsze rywalizowały o utrzymanie.

 Tabela

Faza play-off 
Faza play-off w rozgrywkach GET-ligaen w sezonie 2015/2016 składa się z trzech rund. Rozpoczęła się 11 marca 2016 roku, a zakończyła 22 kwietnia 2016 roku. Uczestniczyły w niej drużyny z miejsc od 1 do 8 sezonu zasadniczego. Drużyna, która zajęła w sezonie zasadniczym wyższe miejsce w sezonie zasadniczym (1-4), miały przywilej roli gospodarza ewentualnego siódmego meczu w rywalizacji. Przy tym mistrz sezonu zasadniczego – Stavanger Oilers, mógł być ewentualnie zawsze gospodarzem siódmego meczu. Wszystkie cztery rundy rozgrywane były w formule do czterech zwycięstw według schematu: 1-1-1-1-1-1-1 (co oznacza, że klub wyżej rozstawiony rozgrywał w roli gospodarza mecze nr 1, 3, oraz ewentualnie 5 i 7). Niżej rozstawiona drużyna rozgrywała w swojej hali mecz drugi, czwarty i ewentualnie szósty.

Faza play-out 
WW rywalizacji o utrzymanie wzięły udział zespoły, które zajęły w sezonie zasadniczym miejsca 9–10 oraz dwie najlepsze zespoły 1 dywizji 1 ligi norweskiej. Drużyny zaczynały walkę z zerowym dorobkiem punktowym. Dwie najlepsze drużyny utrzymały się w GET-ligaen, a dwie najsłabsze zespoły ponownie będą walczyć w 1 dywizji 1 ligi. Z GET-ligaen o utrzymanie rywalizowały Lillehammer IK i Kongsvinger Knights, natomiast z 1 dywizji – Tønsberg Vikings i Bergen IK. Drużyny z GET-ligaen okazały się lepsze i utrzymały się w ekstraklasie norweskiej.

 Tabela

Legenda:       = Utrzymanie w GET-lgaen,       = Gra w 1 dywizji 1 ligi

Bibliografia 
 

Hokej na lodzie w Norwegii
2015 w hokeju na lodzie
2016 w hokeju na lodzie
2015 w Norwegii
2016 w Norwegii